Стенли Тучи () е американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски филмови продуценти
Американски актьори и актриси
Американски сценаристи
Американски режисьори
Носители на награда Еми
Носители на Златен глобус
Родени в щата Ню Йорк